Caibate kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Prata (ort), Rio Grande do Sul, 
 Caibaté, kommun, Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar